Hell’s Pit — девятый студийный альбом Insane Clown Posse, выпущенный 31 августа 2004 года. Альбом является заключительным частью серии джокер-карт.

Об альбоме 
После выпуска The Wraith: Shangri-La, Джо Брюс назвал этот альбом «концом дороги»: «Последняя карта джокера, после которой я могу делать то, что я захочу в моей последующей жизни».

Производство 
Перед выпуском Hell’s Pit, Брюс заявил, что музыка альбома была возвращена к тематике первого джокера, Carnival of Carnage. Также Брюс заявил, что музыка будет содержать намного меньше рок-семплов и будет содержать семплы из песен таких исполнителей, как Мадонна и Public Enemy.

Тематика песен 
Hell’s Pit является второй частью шестого джокера, The Wraith, тематика многих песен альбома — «Ад». Брюс описал альбом как «ужас сказки в ужасной сказке, тематика которой смешана с лирикой про Ад». Также Брюс заявил, что это самая тёмная и болезненная работа, которую он делал.

Позиции в чартах 
Альбом дебютировал под № 1 в чарте независимых альбомов в Billboard, № 12 в чарте интернет-альбомов и под № 12 в Billboard 200.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Insane Clown Posse
Альбомы Psychopathic Records
Ад в искусстве